John Mara est un nom pouvant désigner:

John Andrew Mara (1840-1920), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1954), administrateur et propriétaire sportif américain

Voir aussi

Mara, John